Vare ou Väre sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
Emil Väre (1885-1974), lutteur finlandais
Glenna Vare (1903-1989), golfeuse professionnelle américaine
 (1892-1952), coureur cycliste finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme